Reiling steht für:
 Reiling (Unternehmen), deutsches Recyclingunternehmen

Reiling ist der Familienname folgender Personen:
 David Reiling (1833–1889), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler und Großvater von Anna Seghers
 Erich Reiling (* 1953), deutscher Maler und Zeichner
 Gilbert H. Reiling (* 1928), US-amerikanischer Physiker
 Hedwig Reiling (1880–1942), Mutter von Anna Seghers und NS-Opfer
 Isidor Reiling (1868–1942), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler und Vater von Anna Seghers
 Netty Reiling, Geburtsname von Anna Seghers (1900–1983)

Siehe auch:
 Reihling
 Reilingen